Robbins kan syfta på:

 Robbins, Illinois
 Robbins, Kalifornien
 Robbins, North Carolina